Die Irish League 1909/10 war die 20. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Cliftonville FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten. Sie spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1909/10 (Archiv)

1909/10
Fußballsaison 1909/10